Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 rozpoczął się 5 sierpnia 2018 roku w niemieckim Klingenthal, a zakończył się 9 marca 2019 konkursem na skoczni średniej w Chaux-Neuve.

Tytuł w zeszłym sezonie zdobyła Austriaczka Lisa Eder.

Klasyfikację generalną cyklu wygrała reprezentantka Austrii Lisa Hirner. Drugie miejsce zajęła Słowenka Jerneja Zupančič, a trzecie Niemka Josephin Laue.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja Alpen-Cup-Tournee

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Alpen Cup w skokach narciarskich
Sezon 2018/2019 w skokach narciarskich